5-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1956 года впервые проходил в столице Чехословакии Праге. В нём приняли участие 16 национальных сборных. На первом этапе все команды были разбиты на 4 группы по 4 команды. Первая и вторая команды в группах выходили в полуфинальный групповой турнир, где в 2-х группах были определены участники полуфиналов плей-офф. Чемпионками Европы в 4-й раз стала сборная СССР, в финале победившая баскетболисток Венгрии.

Предварительный этап

Группа A

Группа В

Группа C

Группа D

Классификационный турнир за 9-е - 16-е места

Группа 1

Группа 2

Матчи за 9-12 места

Матчи за 13-16 места

Полуфинальный этап

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Финал

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1956 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1956 на сайте www.todor66.com

1956
1956 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1956 году